

Astronomia 
 88906 Moutier – asteroide della fascia principale

Geografia

Francia 
 Esves-le-Moutier – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Jouy-le-Moutier – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 Moutier-d'Ahun – comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
 Moutier-Malcard – comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
 Moutier-Rozeille – comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
 Saint-Pierre-le-Moûtier – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Cantone di Saint-Pierre-le-Moûtier – cantone con capoluogo Saint-Pierre-le-Moûtier
 Thin-le-Moutier – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Vieil-Moutier – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Villy-le-Moutier – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Moutier – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Sport 
 Football Club Moutier – società calcistica svizzera con sede a Moutier

Pagine correlate 
 Mouthier – pagina di disambiguazione
 Moutiers – pagina di disambiguazione